Ванделлия () — род травянистых растений семейства , распространенных в тропических и субтропических районах Азии, Африки и Австралии.

Род назван в честь итальянского натуралиста Доменико Агостино Ванделли.

Ботаническое описание 
Травянистые растения, разветвлённые, часто лежачие. Листья супротивные.

Цветки пазушные, супротивные, одиночные или собраны в кисти, кисти часто собраны в ложных сжатых зонтиках. Чашечка колокольчатая или трубчатая, пятираздельная или пятизубчатая; доли почти равные, слабо черепичатые. Венчик с двугубым отгибом: верхняя губа прямая, коротко двунадрезанная; нижняя губа более крупная, отклонённая, трёхраздельная. Тычинок 4, двусильные, передние тычинки удлинённые, прикреплённые в основании нижней губы, снизу с нитевидными или зубцевидными придатками, задние тычинки короткие; нити сходящиеся; пыльники сходящиеся, гнёзда растопыренные. Пестик с одногнёздной завязью; столбик простой; рыльце часто двупластинчатое или почти цельное. Плод — линейная или шаровидно-продолговатая, почти клювообразная коробочка; створки 2, плёнчатые, целые, по краю плоские. Семена многочисленные.

Виды 
Род насчитывает 53 вида:

Примечания

Литература 
 

Линдерниевые
Таксоны растений, названные в честь людей